Lethal Injection – bootleg hardrockowego zespołu Velvet Revolver wydany w roku 2004.

Lista utworów

Albumy Velvet Revolver
Bootlegi
Albumy muzyczne wydane w roku 2004